Cygnus (latinisierte Form von griechisch κύκνος kyknos „Schwan“) steht für:

 Cygnus, die Gattung der echten Schwäne
 Cygnus, lateinischer Name des Sternbilds Schwan (Sternbild)
 Cygnus X-1, ein Schwarzes Loch im Sternbild Schwan
 USS Cygnus ein fiktives Raumschiff aus dem Film Das schwarze Loch von 1979
 Cygnus (Raumtransporter), ein Raumtransporter für die Internationale Raumstation ISS 
 Cygnus Air, der ehemalige Name der spanischen Frachtfluggesellschaft Gestair Cargo
 Cygnus Kitcar, niederländischer Automobilhersteller
 Cygnus Solutions, ein ehemaliges Software-Unternehmen, durch Red Hat übernommen

Siehe auch:
 Kyknos
 CYGNSS, Cyclone Global Navigation Satellite System